Een verkeersweg:
N607 (België)
N607a (België)
N607 (Frankrijk)
N607 (Nederland), zie Provinciale weg 607